Merchingen ist der Name folgender Orte:

 Merchingen (Merzig), ein Stadtteil von Merzig im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Merchingen (Ravenstein), ein Stadtteil von Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Schloss Merchingen, ein Schloss im Ortsteil Merchingen der Stadt Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg